ДрОвај списак хронолошки прати ратове и сукобе који су избили до 1. године нове ере.

Ратови пре 1000. године п. н. е.

Ратови од 999. до 1. године п. н. е.

Види још 
 Списак ратова у 1. веку
 Списак ратова

Референце 

Спискови ратова